Thauer steht für:

 Thauer, der deutsche Name einer Ortschaft in Polen, siehe Turów (Ścinawa)

Thauer ist der Name folgender Personen:

 Anja Thauer (1945–1973), deutsche Cellistin
 Edith Thauer (* 1934), deutsche Pianistin
 Friedrich Thauer (1840–1915), österreichischer Kirchenrechtler
 Friedrich Karl Thauer (Federico Carlo Thauer; 1924–2009), deutscher Maler

 Wolfgang Thauer (1911–1987), deutscher Bibliothekar und Bibliothekshistoriker